Bancak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bancak, Semarang, by, Jawa Tengah, 
 Bancak, Pati, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar